Алекса́ндр Ста́ростин:
 Старостин, Александр Владимирович (Фёдор Сволочь, род. 1970) — российский музыкант, композитор, поэт, продюсер.
 Старостин, Александр Петрович (1903—1981) — советский футболист.
 Старостин, Александр Степанович (1936—2007) — лётчик полярной авиации, писатель.